Arthur Balfour nevéhez két nyilatkozat is fűződik, ezek időrendben:
Az 1917-es Balfour-nyilatkozat, amelyet 1917. november 2-án adtak ki, a brit kormánynak egy bizalmasan kezelt állami jelentése volt az Oszmán Birodalom szétosztásáról, miután az I. világháború véget ér
Az 1926-os Balfour-nyilatkozat a neve az 1926-ban a Brit Birodalom vezetőinek londoni Birodalmi Konferencián született jelentésnek, melyet később beépítettek az 1931-es westminsteri statútumba